Шон Ван Аллен (р. 29 августа 1967, Калгари, Альберта) — профессиональный канадский хоккеист. В Национальной хоккейной лиге играл с 1990 года. Последним для него сыгранным сезоном в НХЛ стал 2003/2004 в составе Оттава Сенаторз.

Статистика

Ссылки 
 Статистика А. на Internet hockey database

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1967 году
Родившиеся 29 августа
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Саскатун Блэйдз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»